Perleberg  bezeichnet:
 Perleberg, eine Kreisstadt in Brandenburg
 Kreis Perleberg, in der DDR ein Kreis im Süden des Bezirkes Schwerin
 Flugplatz Perleberg, ehemaliger Militärflugplatz im Landkreis Prignitz

Perleberg ist der Familienname folgender Personen:
 Günter Perleberg (1935–2019), deutscher Kanute und Olympiasieger
 Heinz Perleberg (* 1925), deutscher Handballtrainer
 Siegfried Perleberg (* 1932), deutscher Leichtathlet